In 1920/21 werd het tweede Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Net als vorig jaar bestonden de Kreisliga's Württemberg en Baden,dit seizoen omgedoopt in Kreisliga Südwest, als twee afzonderlijke competities waarvan beide kampioenen zich plaatsten voor de Zuid-Duitse eindronde. Na dit seizoen werden de competities wel onder één noemer gebracht in de Bezirksliga Württemberg-Baden. 

Stuttgarter Kickers werd kampioen van Württemberg en 1. FC Pforzheim werd van Baden. Beide clubs werden in een groep ingedeeld met FC Wacker München en Pforzheim werd groepswinnaar. In de halve finale verloor de club met 1:0 van FC Phönix Ludwigshafen.

Kreisliga Württemberg

Kreisliga Südwest

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1920
Duits competitievoetbal 1920/21